Slovo koulenka má více významů:

 koulenka (Akera) – rod plžů Akera z čeledi koulenkovití (Akeridae)
 koulenka (Globularia) – rod rostlin z čeledi jitrocelovité (Plantaginaceae), do něhož patří například druhy:
koulenka keříčková (Globularia alypum)
koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica)
koulenka srdčitolistá (Globularia cordifolia)
koulenka chlupokvětá (Globularia trichosantha)
 alternativní název pro rod zelených řas Chlamydomonas